NEG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Negril (Giamaica)
 neg – codice ISO 639-3 della lingua negidal